Властелины времени (повесть) — фантастическая повесть Стефана Вуля
 Властелины времени (мультфильм) — мультипликационный фильм Рене Лалу